Головське  — село в  Турківському районі, на річці Рибник Зубриця
 Головське  — гіпотетична столиця Антського союзу на місці Львова